Владисла́в Никола́евич Горчако́в (27 марта (8 апреля) 1822, деревня Горчаковка Валковский уезд Харьковской губернии — не ранее 1853) — русский поэт-дилетант.

Биография 
Родился в семье отставного капитана. Получил первоначальное домашнее образование, затем учился в Харьковском университете. В 1846 поступил на службу в канцелярию московского гражданского губернатора. С 1850 коллежский регистратор.

Литературная деятельность 
В 17 лет выпустил свой единственный сборник «Стихотворения» (Москва, 1839). Произведения в стилистическом и жанровом отношениях продолжают стихотворную культуру 1810—1820-х годов, преимущественно элегическую традицию. Вместе с тем в сборнике обнаруживаются характерные романтические мотивы, напоминающие поэзию М. Ю. Лермонтова, и опыты фольклорных стилизаций, в которых усматривают подражание А. В. Кольцову. Книга вызвала иронические отклики ведущих литературных журналов эпохи. В. Г. Белинский при отрицательной оценке отметил, что стих Горчакова «довольно гладок и вообще благопристоен».

Литература 
 Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 1: А — Г. Москва: Большая Российская энциклопедия, 1989. С. 644.

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1822 году
Родившиеся 8 апреля
Умершие в 1860-е годы
Поэты России
Русские поэты
Выпускники Харьковского университета